Алаги́рский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Северная Осетия — Алания Российской Федерации.

Административный центр — город Алагир.

География 
Алагирский район расположен на северных склонах Кавказских гор от Водораздельного (Главного) (на юге) до Лесистого (на севере) хребтов, по обеим сторонам реки Ардон и части Осетинской наклонной равнины на крайнем севере. Большая часть района расположена в горной зоне республики.

Район является самым большим по площади муниципальным образованием Северной Осетии, его площадь составляет — 2013,49 км², что составляет более четверти от всей территории республики.

Первый горный аул по дороге Алагир-Мизур селение Биз. Самый южный и исторический аул Нар является приграничным с Республикой Южная Осетия, крайнее восточное село в равнинной части Майрамадаг при въезде и выезде из Пригородного района.

История 
На территории современного Алагирского район до 19 века, до вхождения Осетии в состав Российской империи, находились Алагирское, Куртатинское и Туальское (Туалгомское) общества. 

9 ноября 1938 года Алагиро-Ардонский район был переименован в Алагирский. В 1956 году в его состав вошёл упразднённый Садонский район.

До 2002 года в районе числилось посёлки городского типа Мизур, Верхний Фиагдон, Салон, Галон, Згид, Холст. В современное время только лишь Мизур, и Верхний Садон имеют развитие, и статус пгт.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Алагир, посёлки городского типа Мизур, Верхний Фиагдон) проживают  % населения района.

 Национальный состав
По данным местной переписи  населения 2020 года:

Муниципально-территориальное устройство  
В 2013 году в Мизурское сельское поселение были включены упразднённые — Згидское и Садонское сельские поселения, а в Унальское сельское поселение включено Холстинское сельское поселение.

С 2018 года в Алагирском районе 79 населённых пунктов, в составе одного городского и 17 сельских поселений:

 Новые населённые пункты
В 2013 году появился посёлок Нузал.

В 2018 году статус действующих населённых пунктов было присвоено посёлкам Тамиск и Цементный, и сёлам — Гули, Кадат и Кесатикау.

 Упразднённые населённые пункты
В 2015 году упразднены посёлки — дом отдыха «Цей», лагерь «Буревестник», лагерь «Осетия», лагерь «Торпедо» и село Тибсли.

Экономика 
В районе находятся 52 производственных предприятия, 9 сельскохозяйственных и одно автотранспортное предприятие.

 Промышленность
 Горнорудная — добыча и обогащение свинцово-цинковых руд
 Производство строительных материалов
 Гидроэнергетика

 Сельское хозяйство
Алагирский район имеет сельхозугодий — 79568 га, пашни — 9891 га, сенокосов — 2370 га, пастбищ — 66968 га, лесов — 51195 га, земель под водой — 1482 га.

 Туризм
 Алагирский краеведческий музей,
 Алагирский музей истории горной промышленности,
 Горнолыжный и туристический курорт Цей,
 Святилище Реком близ с. Цей,
 Аланский Богоявленский женский монастырь с детским реабилитационным центром в г. Алагир,
 Детский и взрослые санатории в пос. Тамиск,
 Нузальская часовня с усыпальницей последнего аланского царя в с. Нузал,
 Санаторий, отели, Аланский Успенский мужской монастырь в пос. Верхний Фиагдон,
 Раннесредневековый храм в с. Дзивгис,
 Горный зоопарк в Куртатинском ущелье,
 Горячий источник в с. Верхний Бирагзанг,
 Минеральные источники Тиб,
 Дом-музей Коста Хетагурова в с. Нар.

 Транспорт
Вдоль реки Ардон действует Транскавказская автомагистраль (Транскам), являющаяся автодорогой федерального значения.

 Средства массовой информации 
В районе действует районная газета «Заря».

Достопримечательности 
Алагирский район является самым туристически развитым в Республике.
 У с. Суадаг расположена святыня осетинского народа — Роща Хетага, куда ежегодно летом на праздник съезжаются осетины со всей Осетии.
 В с. Нузал находится часовня X века с сохранёнными фресками. Памятник находится под охраной государства.
 Горячие источники у с. Верхний Бирагзанг.
 Алагирский краеведческий музей.
 Аланский Богоявленский женский монастырь, южное ответвление города Алагир, по дороге в сторону пос. Тамиск. 
 Курортный, туристический отдалённый посёлок Цей (на юго западе района, на границе с Грузией),
 Курортный туристический посёлок Верхний Фиагдон.
 Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в с. Хидикус (В.Фиагдон).
 Церковь с колокольней 15 век с. Дзивгис, Куртатинское ущелье,
 Часовня IX века в с. Майрамыкау, Куртатинское ущелье (период раннего средневековья).
 Горный зоопарк у пропасти в Куртатинском ущелье, в нескольких километрах от пос. Верхний Фиагдон. 
 Музей «Защитников Суарского ущелья» в с. Майрамадаг.
 Высокогорный газопровод «Дзуарикау — Цхинвал».
 Музей жизни и творчества осетинского поэта Коста Хетагурова в родовом с. Нар.
 Развалины Зругского храма VII века в с. Хозита.
 Развалины турбазы «Кахтисар» в с. Кахтисар.

Религия  
 Русская Православная церковь
 Свято-Вознесенский Собор XIX века — г. Алагир. 
 Церковь Святого Николая Чудотворца — с. Верхний Бирагзанг.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — с. Нижний Зарамаг.
 Церковь Святого Георгия Победоносца — село Нар.
 Церковь Святого архангела Михаила — с. Дзуарикау.
 Богоявленский Аланский женский монастырь — г. Алагир.
 Свято-Успенский Аланский мужской монастырь — пос. Верхний Фиагдон.
 Часовня Рождества Богородицы VII век. — в урочище Майрамыкау.
 Церковь Пресвятой Троицы — с. Нижний Унал.

 Ислам 
 Сельская мечеть XIX века — с. Ногкау.

Галерея

Известные уроженцы 
Родившиеся в Алагирском районе

См. также 
 Административно-территориальное деление Северной Осетии
 Населённые пункты Северной Осетии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Алагирского района